Бембо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бембо — семейство живописцев из Кремоны в Ломбардии (XV—XVI века).
 Бембо, Бонифачо (ок. 1420—1480) — итальянский художник.
 Бембо, Бенедетто (ок. 1420/25 — ок. 1493) — итальянский художник.
 Бембо, Антониа (1640—1715) — итало-французская певица и композитор.
 Бембо, Бернардо (1433—1519) — итальянский гуманист, государственный деятель Венецианской республики. Отец Пьетро Бембо.
 Бембо, Джованни (1543—1618) — дож Венеции (1615—1618).
 Бембо, Пьетро (1470—1547) — итальянский гуманист, кардинал и учёный.

 Табличка Бембо — древнеегипетская медная доска, одно время принадлежавшая Пьетро Бембо и оттого называемая его именем.
 Палаццо Бембо — дворец в Венеции, принадлежавшией представителям рода Бембо.

См. также